Plaats in Indonesië
 Penambangan (Balong Bendo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Penambangan (Curah Dami), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Penambangan (Pajarakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Penambangan (Semanding), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java